Die NWA World Junior Heavyweight Championship (zu deutsch NWA Junior Weltschwergewichtsmeisterschaft) ist ein Titel der National Wrestling Alliance.

Geschichte 
Im Vergleich zur NWA World Heavyweight Championship handelt es sich um einen weniger prestigeträchtigeren Titel. Er wurde insbesondere bei Wrestlern geringerer Gewichtsklassen ausgekämpft. Vorläufer des heutigen Titels gehen zurück bis ins Jahr 1945. Zu den bekanntesten Titelträgern gehören unter anderem Black Tiger IV, Verne Gagne, Jushin Liger und Último Dragón. WIe im Wrestling allgemein üblich wird die Vergabe über eine Storyline bestimmt.

Der Titel hat eine sehr wechselvolle Geschichte, was vor allem mit der Territorialstruktur der National Wrestling Association zusammenhängt, bei der sich nicht immer alle Territorien einig waren. So wechselte der Titel 1983 nach Japan, während eine andere Version in den Vereinigten Staaten ausgekämpft wurde.

Während die World Wrestling Federation ihren Siegeszug antrat, wechselte der Titel von dem Vorläufer der WCW zu eher unbedeutenden Ligen und wurde 1989 eingestellt.

1995 wurde der Titel von New Japan Pro-Wrestling (NJPW) wiederbelebt und bis 1997 in Japan vergeben. Zwei Jahre später kehrte er zur NWA zurück, die heute aber kaum noch eine Bedeutung hat.

Am 12. Juli 2011 wurde Craig Classic Träger des Titels, verließ die NWA aber aus Protest gegen die Entscheidung, dass The Sheik der NWA World Heavyweight Championship aberkannt wurde. Er nahm den Titel mit, der jedoch von der NWA nicht mehr anerkannt wurde. Er ging anschließend zu Pro Wrestling ZERO1, die den Titel weiter anerkannten. Seitdem wird er als ZERO1 World Junior Heavyweight Championship weitergeführt, während die NWA weiter ihren Titel auskämpfen lässt.

Titelstatistiken

Rekorde

Liste der Titelträger

Titelstatistik

Weblinks 
 Wrestling-Titles.com
 nwawrestling.com
 NWA World Junior Heavyweight Championship auf Genickbruch.com
 NWA World Junior Heavyweight Championship auf Cagematch.de

Einzelnachweise 

Wrestlingtitel
National Wrestling Alliance